Hattorf steht für:
 Hattorf am Harz, Gemeinde im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Hattorf (Wolfsburg), Stadtteil von Wolfsburg, Niedersachsen
 Hattorf-Heiligendorf, Ortschaft von Wolfsburg
 Hattorf, Kaliwerk, siehe Philippsthal (Werra) #Geschichte
 Hattorf (Adelsgeschlecht)

Hattorf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Georg Ludolph Justus von Hattorf (1790–1854), deutscher Hofbeamter
 Franz Ludwig Georg von Hattorf (1746–1806), deutscher Hofbeamter
 Georg Heinrich von Hattorf (1784–1856), deutscher Generalmajor

 Justus Heinrich Hattorf (1638–1691), deutscher evangelischer Geistlicher und Konsistorialrat sowie Repondent
 Martin Friedrich von Hattorf (1681–1740), kurhannoverscher Oberfaktor, Hütteninspektor, Oberamtmann und Kirchenpatron